Agios Dimitrios (griechisch Άγιος Δημήτριος ‚Heiliger Demetrius‘) ist der Name folgender Orte:

 Agios Dimitrios, Gemeinde und Vorstadt von Athen, Griechenland
 Agios Dimitrios (Zypern), Landgemeinde im Bezirk Limassol, Zypern
 Agios Dimitrios, Gemeindebezirk der Gemeinde Dodoni
 Agios Dimitrios, Kleinstadt in der Gemeinde Koropi
 Agios Dimitrios, Kleinstadt im Stadtbezirk Peta, Gemeindebezirk Peta, Gemeinde Nikolaos Skoufas
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Viniani, Gemeinde Agrafa (Gemeinde)
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Achillio, Gemeindebezirk Pteleos, Gemeinde Almyros
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Karyes, Gemeindebezirk Omiroupoli, Gemeinde Chios
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Pori, Gemeindebezirk Anatolikos Olymbos, Gemeinde Dion-Olymbos
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos, Gemeindebezirk Lefktro, Gemeinde Dytiki Mani
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Arnissa, Gemeindebezirk Vegoritida, Gemeinde Edessa (Griechenland)
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Alepochori, Gemeindebezirk Tritea, Gemeinde Erymanthos (Gemeinde)
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Niata, Gemeinde Evrotas (Gemeinde)
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Amaliada, Gemeinde Ilida
 Agios Dimitrios, Dorf im Stadtbezirk Raches, Gemeindebezirk Raches, Gemeinde Ikaria
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Gavros, Gemeindebezirk Chasia, Gemeinde Kalambaka
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Marmari, Gemeinde Karystos
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Petra, Gemeinde Katerini
 Agios Dimitrios, Dorf im Stadtbezirk Lixouri, Gemeindebezirk Paliki, Gemeinde Kefalonia (Gemeinde)
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Xylokeriza, Gemeindebezirk Korinth, Gemeinde Korinth
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Chlomos, Gemeindebezirk Melitia, Gemeinde Kerkyra (Gemeinde)
 Agios Dimitrios (Kos), Dorf im Stadtbezirk Asfendiou, Gemeindebezirk Dikeos, Gemeinde Kos
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Ellispondos, Gemeinde Kozani
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Argyro, Gemeindebezirk Dysties, Gemeinde Kymi-Aliveri
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Dryopida, Gemeinde Kythnos
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Atsiki, Gemeinde Limnos
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Rodia, Gemeindebezirk Gazi, Gemeinde Malevizi
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Monemvasia, Gemeinde Monemvasia
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Platanos, Gemeinde Nafpaktia
 Agios Dimitrios, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Neochori, Gemeindebezirk Afetes, Gemeinde Notio Pilio
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Orchomenos, Gemeinde Orchomenos
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Melissochori, Gemeindebezirk Mygdonia, Gemeinde Oreokastro
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Palamas, Gemeinde Palamas
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Ropoto, Gemeindebezirk Pyli, Gemeinde Pyli
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Pigi, Gemeindebezirk Arkadi, Gemeinde Rethymno
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Perivlepto, Gemeindebezirk Feres, Gemeinde Rigas Fereos (Gemeinde)
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Kondakeika, Gemeindebezirk Karlovasia, Gemeinde Samos
 Agios Dimitrios, Dorf im Stadtbezirk Ano Syros, Gemeindebezirk Ano Syros, Gemeinde Syros-Ermoupoli
 Agios Dimitrios, Dorf in der Ortsgemeinschaft Kopanaki, Gemeindebezirk Aetos, Gemeinde Trifylia
 Agios Dimitrios, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Pefkos, Gemeinde Viannos
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Tragilos, Gemeinde Visaltia
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Mouresi, Gemeinde Zagora-Mouresi
 Agios Dimitrios, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Alykes, Gemeinde Zakynthos

Siehe auch:
 Demetrios von Thessaloniki († um 306), Heiliger
 Hagios Demetrios, Kirche in Thessaloniki